AOV peut faire référence à :
  ;
 angle of view (en français, angle de champ), l'angle que va pouvoir capter un dispositif optique.
outils d'aide à la vente.